Чемпионат Германии по фигурному катанию 2015 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Германии сезона 2014—2015. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании, парном катании, танцах на льду.

Чемпионат проходил с 12 по 14 декабря 2014 года в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг Штутгарт на катке стадиона Ледовый мир. Это был первый чемпионат Германии который состоялся в этом городе.

Также состоялись соревнования и среди юниоров.

Результаты

Мужчины 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Женщины 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты и время соревнований
 Результаты чемпионата 2015 года на сайте немецкого союза конькобежцев

Чемпионаты Германии по фигурному катанию
2014 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Декабрь 2014 года
Спорт в Германии в 2014 году